Urform steht für:

 die Wurzel eines evolutionären Entwicklungsbaumes in der Biologie, die Stammform
 die Erstform, die in der Technik in einem formgebenden Verfahrens erstellt wird, siehe Urformen
 die Form, die kopiert wird, siehe Abformen
 das Modell im Kunstguss
 ein Grundthema des Kollektiven Unbewussten, siehe Archetypisches Symbol

Siehe auch:
 Form
 Version (zu „erste Version“)